Альберто Маркетті (* 1954) — італійський футболіст; півзахисник.
 Алессандро Маркетті (1884—1966) — італійський авіаконструктор.
 Джанп'єтро Маркетті (* 1948) — італійський футболіст, що грав на позиції захисника, півзахисника. Дворазовий чемпіон Італії.
 Федеріко Маркетті (* 1983) — італійський футболіст, воротар. Грав за національну збірну Італії.
 Філіппо Маркетті (1831—1902) — італійський оперний композитор.
 Франческо Маркетті Сельваджані (1871—1951) — італійський куріальний кардинал. Титулярний архієпископ.